

Patronyme 

 Alexandre Brière de Boismont (1797-1881), médecin psychiatre français.
 Benoît Brière (1965-), acteur québécois.
 Candy Brière-Vetillard (2003-), tumbleuse française.
 Christian Brière (1956-), violoniste français.
 Daniel Brière (1963-), acteur et metteur en scène québécois.
 Daniel Brière (1977-), joueur de hockey sur glace professionnel.
 Denis Brière (1946-2022), recteur et professeur de foresterie québécois à l'Université Laval.
 Florence Brière (1895-1985), actrice française.
 Gaston Brière (1871-1962), historien de l'art français.
 Henri Brière (1873-1957), homme politique français. 
 Isidore-Simon Brière de Mondétour, dit aussi Brière-Mondétour (1753-1810), homme politique français.
 Léon de la Brière (1845-1899), écrivain politique français.
 Leonor Brière d'Azy (1766-1843), maître de forges, éleveur et grand propriétaire français. 
 Louis Brière de l'Isle (1827-1896), général et administrateur colonial français. 
 
 Michael Briere (19?-), criminel canadien.
 Michel Brière (1945-1971), joueur de hockey sur glace professionnel québécois. 
 Yves de La Brière (1877-1941), jésuite français, professeur de Droit international à l’Institut catholique de Paris.

Toponyme 

 La Brière, marais situé géographiquement au nord de l'estuaire de la Loire débouchant sur l'océan Atlantique.
 Parc naturel régional de Brière, parc naturel s'étendant sur les marais de Brière, au nord de l'estuaire de la Loire, en Loire-Atlantique. 
 Saint-Mars-la-Brière, commune française, située dans le département de la Sarthe et la région Pays de la Loire.
 La Gare de Saint-Mars-la-Brière, gare ferroviaire française de la ligne de Paris-Montparnasse à Brest.
 Saint-Maclou-la-Brière, commune française, située dans le département de la Seine-Maritime et la région Haute-Normandie.
 La rue Arthur-Brière, voie située dans le quartier des Épinettes du  de Paris.

Autres 
 La fête de la brière se déroule à la mi-août en Loire-Atlantique.
 Trophée Michel-Brière, trophée remis au joueur de hockey sur glace qui a été le plus efficace (MVP) de la ligue de hockey junior majeur du Québec.
 La Brasserie de la Brière a cessé toute activité en 2011.

Culture 

 La Brière est un roman d'Alphonse de Châteaubriant publié en 1923 aux éditions Grasset et ayant reçu la même année le Grand prix du roman de l'Académie française.
 La Brière (film)

Lien externe 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme normand
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France